Вадим Анатольевич Бойко:
 Бойко, Вадим Анатольевич (род. 1947) — украинский гобоист, педагог, концертмейстер.
 Бойко, Вадим Анатольевич (род. 1965) — российский политик, депутат Государственной Думы.